

Persone 
 Arianne Forget – sciatrice alpina canadese
 Dominic Forget – hockeista canadese su ghiaccio
 Guy Forget – ex tennista francese

Altro 
 Forget Paris – film del 1995, diretto da Billy Crystal
 Saint-Forget – comune francese nella regione dell'Île-de-France

Pagine correlate 
 Never Forget
 Forget-Me-Not
 Don't Forget (disambigua)